Tschuja (russisch ) steht für:
 Flüsse im asiatischen Teil Russlands:
 Tschuja (Katun), Nebenfluss des Katun im Altai
 Tschuja (Lena), Nebenfluss der Lena in Ostsibirien
 Tschuja (Maja), Nebenfluss der Maja in Ostsibirien
 Tschuja (Ort), Dorf in der Oblast Irkutsk (Russland)